

Antropologia 
 Akan – gruppo etnico africano

Astronomia 
 4584 Akan – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Akan – città della Contea di Richland, Wisconsin (Stati Uniti d'America)
 Distretto di Akan – distretto della prefettura di Hokkaidō (Giappone)

Lingue 
 Lingua akan – una delle lingue kwa